Данијелс има више значења:
 Округ Данијелс (Монтана)
 Данијелс (Западна Вирџинија)